Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Boston 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Anne Smith che hanno battuto in finale Rosie Casals e Wendy Turnbull 7–6, 2–6, 6–4.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Anne Smith (Campionesse)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (finale)

 Billie Jean King /  Ilana Kloss (semifinali)
 Leslie Allen /  Mima Jaušovec (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Boston 1982